Emil Meyer henviser til:

 Emil Meyer (erhvervsmand) (1856-1930) – dansk erhvervsmand (Emil Georg Meyer)
 Emil Meyer (nationalbankdirektør) (1856-1913) – dansk nationalbankdirektør (Emil Laurids Meyer)